Нина Распопова:
 Распопова, Нина Максимовна (1913—2009) — участница ВОВ, Герой Советского Союза (1946). 
 Распопова, Нина Николаевна (1832—1865) — русская писательница, переводчица и педагог.